Сростинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Сростинский сельсовет — в Бийском районе Алтайского края.
 Сростинский сельсовет — в Егорьевском районе Алтайского края.